Danilo Petrović-Njegoš může být:

 Danilo I. Petrović-Njegoš (asi 1670–1735) – první černohorský vladyka z dynastie Petrovićů-Njegošů
 Danilo II. Petrović-Njegoš (1826–1860) – poslední černohorský vladyka a první černohorský kníže, taktéž z dynastie Petrović-Njegoš
 korunní princ Danilo Alexandr Petrović-Njegoš, známý spíše jako Danilo III. (1871–1939) – nejstarší syn posledního černohorského panovníka Nikoly I., nakrátko hlava dynastie Petrović-Njegoš v roce 1921